Hidra de Lerna — um monstro mitológico que quando lhe cortavam uma cabeça nasciam duas no seu lugar

Astronomia 
Hydra — constelação
Hidra (satélite) — satélite de Plutão

Lugares 
Hidra (ilha) - ilha grega
Haïdra - município da Tunísia, também grafada Hidra

Outros 
Hydra (género) — hidrozoários da ordem dos Hydridae
Hydra (xadrez) — supercomputador que joga xadrez
Hidra (Marvel Comics) — grupo criminoso da Marvel Comics
Hydra (álbum de Within Temptation)

Desambiguações de topônimos